Чемберлин, Чамберлин () — английская фамилия.

Фамилия 
  (род. 1963) — американская актриса и тренер по фитнесу.
  (1894—1967) — американский  и тренер.
  (1887—1944) — американский спортсмен.
 Чемберлин, Джимми (род. 1964) — американский барабанщик, композитор и продюсер.
 Чемберлин, Джозеф Конрад (1898—1962) — американский арахнолог.
  (род. 1944) — американский учёный-информатик.
 Чемберлин, Кевин (род. 1963) — американский актёр, режиссёр, сценарист и продюсер.
  (1893—1976) — американский лётчик.
 Чемберлин, Ральф (1879—1967) — американский биолог.
  (1843—1928) — американский геолог, учитель и редактор.
 Чемберлин, Уильям Генри (1897—1970) — американский журналист.
 Чемберлин, Эдвард (1899—1967) — американский экономист.

Прочее 
  — лунный кратер.
  — музыкальный инструмент.

См. также 
 Чемберлен